Ронсес Ваљес има више значења:

 Ронсес Ваљес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ронсес Ваљес (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику